Moler steht für:

 Moler, ein sehr feinkörniges silikatisches biogenes Sedimentgestein

Moler ist der Familienname folgender Personen:

 Cleve Moler (* 1939), US-amerikanischen Mathematiker und Informatiker
 Kathryn Moler, US-amerikanische Physikerin